Étrelles peut désigner :

Toponymes 
 Étrelles (Ille-et-Vilaine)
 Étrelles-et-la-Montbleuse (Haute-Saône)
 Étrelles-sur-Aube (Aube)
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles (Haute-Saône)

Homonymie de toponyme